Por Darcy, pode estar à procura de:

Pessoas
Darcy Ribeiro, antropólogo, político e escritor brasileiro;
Darcy Vargas, ex-primeira-dama do Brasil;
Darcy Pereira de Azambuja, professor e jurista brasileiro;
Darcy Franca Denófrio, poeta, biógrafa e crítica literária brasileira;
Darcy Lima, enxadrista brasileiro;
Darcy Penteado, pioneiro GLS brasileiro;
Darcy da Costa Filho, médico e político brasileiro;

Outros
 Darcy's Wild Life, série de televisão norte-americana;
 Lei de Darcy, equação;

Desambiguação